Obhájkyní titulu v ženské dvouhře londýnského Wimbledonu 2013 byla světová jednička a pětinásobná vítězka Serena Williamsová ze Spojených států, kterou ve čtvrtém kole vyřadila německá tenistka Sabine Lisická.

Do soutěže nastoupilo sto dvacet osm tenistek, z toho čtrnáct postoupilo z kvalifikace. Vítězka si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a získala částku 1 600 000 liber (cca 49 miliónů korun).

Čtvrtfinálové vyřazení posledních grandslamových vítězek v soutěži Li Na a Petry Kvitové, znamenalo jistotu, že Wimbledon pozná novou šampiónku Grand Slamu. Dvacátá třetí nasazená Sabine Lisická se stala první německou finalistkou na turnajích velké čtyřky od Wimbledonu 1999, kdy Steffi Grafová podlehla v boji o titul Američance Lindsay Davenportové. Lisická navíc počtvrté v řadě vyřadila úřadující vítězku French Open. V roce 2009 zdolala Světlanu Kuzněcovovou, roku 2011 Li Na, v sezóně 2012 Marii Šarapovovou a konečně v probíhajícím ročníku Serenu Williamsovou. Ve Wimbledonu 2010 nestartovala.

Proti Lisické nastoupila do svého druhého wimbledonského finále patnáctá nasazená Francouzka Marion Bartoliová, která v roce 2007 podlehla Venus Williamsové poměrem 6–4, 6–1. Na cestě turnajem nenarazila na žebříčkově výše postavenou hráčku, když nejlépe umístěnou byla čtvrtfinálová soupeřka Sloane Stephensová, které patřilo 17. místo. Stala se tak první ženou wimbledonské historie, jež vyhrála bez nutnosti změření sil s tenistkou elitní desítky.

Finálový duel Francouzka zvládla po setech 6–1, 6–4, v němž předvedla dominantní výkon. Bartoliová již vedla 6–1, 5–1 a 40:15. Přesto se Němka snažila utkání zdramatizovat a snížila poměr gamů na 4–5. Francouzská tenistka však zápas dovedla k zisku premiérového titulu na Grand Slamu. Stala se tak první Francouzkou, která vyhrála major od wimbledonského titulu Amélie Mauresmové v roce 2006. Mauresmová byla přítomna v lóži na pozvání hráčky. Během celého turnaje Bartoliová neztratila žádný set. Překonala také historický ženský rekord v období čekání na první grandslam, který do té doby držela Jana Novotná, když premiérový Grand Slam v roce 1998 vyhrála při své 45. účasti dvouhry. Francouzka si trofej z Grand Slamu odnesla na 47. pokus a v následné pondělní klasifikaci postoupila na 7. příčku.

Bartoliová při rozhovoru na centrálním dvorci sdělila: „Jako malá holka jsem o téhle chvíli snila … Vyhrát Wimbledon esem na závěr, to jsem si ale nepředstavovala ani v těch nejdivočejších snech.“ Poražená finalistka Lisická, která během utkání opakovaně soupeřila se slzami ve tváři uvedla: „Všechno mě to úplně přemohlo … Všechna čest Marion. Už tohle zažila a dneska to zvládla perfektně. Zasloužila si to a já jen doufám, že taky dostanu ještě jednu šanci.“ 

Šest týdnů po wimbledonském triumfu ukončila Bartoliová tenisovou kariéru na srpnovém Cincinnati Masters 2013.

Nasazení hráček 

  Serena Williamsová (4. kolo)
  Viktoria Azarenková (2. kolo, odstoupila)
  Maria Šarapovová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Li Na (čtvrtfinále)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Maria Kirilenková (1. kolo)
  Roberta Vinciová (4. kolo)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
 ' Marion Bartoliová (vítězka)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Sloane Stephensová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (4. kolo)
  Kirsten Flipkensová (semifinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
  Sabine Lisická (finále)
  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (3. kolo)
  Varvara Lepčenková (1. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Tamira Paszeková (1. kolo)
  Alizé Cornetová (3. kolo)
  Mona Barthelová (2. kolo)
  Romina Oprandiová (1. kolo, skreč)
  Klára Zakopalová (3. kolo)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

Wimbledon 2013